(нар. 1984) — американська акторка.
 Білл О'Райлі (нар. 1949) — американський журналіст.
 Террі О'Райлі (нар. 1951) — канадський хокеїст.
 Тім О'Райлі (нар. 1954) — засновник компанії «O'Reilly Media».

Географія 
  — місцевість в регіоні  на південному сході штату Квінсленд в Австралії.

Інше

O'Reilly 
 O'Reilly Media — американська видавнича компанія.